Зузя () — вьетнамский топоним:
 Зузя — национальный парк на севере Вьетнама. 
 Зузя — община в уезде Йенминь, провинция Хазянг.